Vrbnica je u nekih slavenskih naroda drugo ime za Cvjetnicu

Albanija:
Vrbnica (Bulkiza, Albanija) (alb. Vërnicë ili Vërnica), naselje u općini Bulkiza (Bulqizë)

Bosna i Hercegovina:
Vrbnica (Foča, BiH), naselje u općini Foči

Bugarska:
Vrbnica (četvrt, Sofija), četvrt u Sofiji
Vrbnica (rajon, Sofija), rajon u Sofiji

Kosovo:
Vrbnica (Prizren, Kosovo), naselje u općini Prizrenu
Vrbnica (Kosovska Mitrovica, Kosovo), naselje u općini Kosovskoj Mitrovici

Slovačka:
Vrbnica (Michalovce, Slovačka), naselje u općini Michalovcima

Srbija:
Vrbnica (Aleksandrovac, Srbija), naselje u općini Aleksandrovci
Vrbnica (Brus, Srbija), naselje u općini Brusu
Vrbnica (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševcu
Vrbnica (Malo Crniće, Srbija), naselje u općini Malom Crniću
Vrbnica (Sjenica, Srbija), naselje u općini Sjenici